Lenka kan syfta på:

 Lenka (vattendrag) – ett vattendrag i västra Polen, biflod till Postomia
 Lenka (släkte) – en släkte av steklar
 Lenka Jonesson (1944–), en svensk konstnär
 Lenka Kripac (1978–), en australiensisk singer-songwriter och skådespelare